Joseph Weigl – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Julian Weigl – calciatore tedesco
 Leopold von Weigl – generale austriaco
 Rudolf Weigl – biologo polacco